Сфер () Боспорский или Борисфенский (ок. 285 — ок. 210 до н. э.) — древнегреческий философ-стоик. Родом из Причерноморья. Учился у Зенона Китийского, затем, возможно, у Клеанфа. Он учил в Спарте, где был советником Клеомена III. Впоследствии переехал в Александрию (вероятно вместе с изгнанием Клеомена в 222 г. до н. э.), где жил при дворе Птолемея IV Филопатора. Сфер был уважаем среди стоиков за аккуратность его определений.

Согласно Диогену Лаэртскому Сфер Боспорский автор следующих произведений:

 Περὶ κόσμου δύο — О Вселенной (две книги)
 Περὶ στοιχείων — Об элементах
 [Περὶ] σπέρματος — Об источниках
 Περὶ τύχης — Об удаче
 Περὶ ἐλαχίστων — О маленьких вещах
 Πρὸς τὰς ἀτόμους καὶ τὰ εἴδωλα — Против атомов и образов
 Περὶ αἰσθητηρίων — О чувствах
 Περὶ Ἡρακλείτου πέντε διατριβῶν — О Гераклите (пять лекций)
 Περὶ τῆς ἠθικῆς διατάξεως — Об устройстве этики
 Περὶ καθήκοντος — О долге
 Περὶ ὁρμῆς — Об импульсе
 Περὶ παθῶν δύο — О страстях (две книги)
 Περὶ βασιλείας — О царстве
 Περὶ Λακωνικῆς πολιτείας — О строительстве Лакедемона
 Περὶ Λυκούργου καὶ Σωκράτους τρία — О Ликурге и Сократе.
 Περὶ νόμου — О законе
 Περὶ μαντικῆς — О предсказании
 Διαλόγους ἐρωτικούς — Диалоги о любви
 Περὶ τῶν Ἐρετριακῶν φιλοσόφων — О эретрийских философах
 Περὶ ὁμοίων — О подобных вещах
 Περὶ ὅρων — О терминах
 Περὶ ἕξεως — О привычках
 Περὶ τῶν ἀντιλεγομένων τρία — О противоречиях (три книги)
 Περὶ λόγου — О рассуждениях
 Περὶ πλούτου — О благосостоянии
 Περὶ δόξης — О славе
 Περὶ θανάτου — О смерти
 Τέχνης διαλεκτικῆς δύο — Искусство диалектики (две книги)
 Περὶ κατηγορημάτων — Об утверждениях
 Περὶ ἀμφιβολιῶν — О двусмысленности
 Ἐπιστολάς — Письма

Примечания

Литература 
 Диоген Лаэртский, Sphaerus, translated by Robert Drew Hicks, (1925)
 Шевченко О. К. Сфер Боспорский // Вестник Российского философского общества № 1 (73). М., 2015. С. 67—70.
 Верлинский А. Л. К Боспорской просопографии: стоик Сфер. // Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья. СПб.,1992. С. 146—177.

Ссылки 
 

Стоики
Философы III века до н. э.